Oberliga 1969/70 bezeichnet:

 Eishockey-Oberliga 1969/70
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 1969/70
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1969/70
 DDR-Fußball-Oberliga 1969/70
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1969/70
 DDR-Oberliga 1969/70 (Badminton)